Arbutus menziesii, een Noord-Amerikaanse plantensoort uit de Heidefamilie
 Madrona (Seattle), een woonwijk in de Amerikaanse stad Seattle
 Madrona (Segovia), een dorp in de Spaanse gemeente Segovia